Повіт Камі-Міноті
Повіт Сімо-Міноті